Las lenguas chimú-chipayas o chipaya-yunga son una familia hipotética formada por las lenguas chimúes y el uru-chipaya.

Introducción 
La relación de parentesco entre las lenguas chimúes y las lenguas uru-chipaya fue propuesta inicialmente por Stark [1972] y basada en los trabajos de Hamp [1967, 1970]. La evidencia en favor de esta familia es poco clara aunque plausible. Ambos autores complican la evidencia, propopiendo una controvertida familia maya-chipaya-yunga. La evidencia en favor del parentesco entre el maya y el uru-chipaya o el maya y el chimú es aún más dudosa que la supuestamente existente entre el chimú y el uru-chipaya.

Clasificación interna 
 Lenguas chimúes
 Mochica (Chimú)
 Lenguas cañar-puruhá
 Cañari
 Puruhá
 Lenguas uru-chipaya
 Uro de Itu-itu (uru)
 Chipaya
 Uro de Ch'imú
 Murato

Referencias

Bibliografía 
 Lyle Campbell (1979): "Middle American Languages" en The languages of native America: Historical and comparative assessment, Campbell, Lyle; & Mithun, Marianne (Eds.), Austin: University of Texas Press, pp. 902-999.

Chimu-chipayas